

Mots faisant référence à la forme ronde 
 Ronde : figure de note de musique.
 Ronde : type de surveillance effectuée par une patrouille.
 Ronde : type de danse qui s'exécute en formant un rond.
 Ronde, style d’écriture.
 Ronde d'oiseaux, rassemblements plurispécifiques d'oiseaux qui vagabondent à la recherche de nourriture.
 Ronde : ensemble des parties disputées en même temps lors d'une manche d'un tournoi, terme d'usage particulièrement courant aux échecs (quand les adversaires se rencontrent tous un nombre égal de fois, on appelle le tournoi « toutes rondes »).

Patronyme 

 Henriette Rønde Mikkelsen (1980-), handballeuse danoise ;
 Laurent Rondé (1666-1734), joaillier et bijoutier officiel de la Couronne de France ;
 Philippe Rondé (1815-1883), peintre, dessinateur et illustrateur français ;
 Sophie de Ronde (1983), maîtresse brasseuse britannique.

Toponyme 

  : une ville au Danemark ;
 Prée-Ronde, un des premiers endroits en Amérique du Nord, occupés de façon continue par des familles d'origine française.

Voir aussi 
 
 

Patronyme français
Homonymie de patronyme danois